Јакубовани могу бити:

 Јакубовани (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република
 Јакубовани (Сабинов), насељено мјесто у округу Сабинов, Прешовски крај, Словачка Република